Pedra Branca steht für:

 Pedra Branca, eine Insel Singapurs
 Pedra Branca (Tasmanien), eine Insel vor Tasmanien
 Pedra Branca (Ceará), eine Gemeinde im Bundesstaat Ceará, Brasilien
 Pedra Branca do Amapari, eine Gemeinde im Bundesstaat Amapá, Brasilien

 Dolmen da Pedra Branca ist eine Megalithanlage in Portugal.